Bei den ITA Division I Regional Championships wurden im Oktober 2009 die Regionalmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt.

Herren

Damen

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

College-Tennis-Saison 2009/10
College-Tennis-Turnier
Tennisturnier 2009
Division I Regional Championships 2009